

Cinema 
Freddo sud (En plats i solen) – film del 2012 diretto da Peter Flinth

Letteratura 
Freddo Sud (En plats i solen) – romanzo di Liza Marklund del 2008

Musica 
En plats i solen – album dei Lustans Lakejer del 1982
En plats i solen – album dei Grönwalls del 1994
En plats i solen – album dei Kent del 2010